Seiyu peut faire référence à :
 Seiyu est une entreprise japonaise ;
 seiyū est la profession d'acteur spécialisé dans le doublage au Japon.